

Patronyme 

 Barbara Billingsley (1915-2010), actrice américaine ;
 Chad Billingsley (1984-), joueur américain de baseball ;
 Deborah Billingsley (1952-2010), chanteuse américaine ;
 Dick Billingsley (1975-), acteur américain ;
 John Billingsley (1960-), acteur américain ;
 Peter Billingsley (1971-), acteur, producteur, monteur, réalisateur et scénariste américain ;
 William Billingsley (1758–1828), peintre anglais.

Toponyme 
 Billingsley, ville américaine de l'État de l'Alabama.